Plaats in Indonesië
 Pasuruhan (Binangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Pasuruhan (Karangkobar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pasuruhan (Kayen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Pasuruhan (Mertoyudan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pasuruhan (Watumalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java